Dark Waters (aguas oscuras en español) puede referirse a:

Cine y series 
 Dark Waters (película de 1944), una película protagonizada por Merle Oberon y Franchot Tone.
 Dark Waters (película de 1994), una película de terror.
 Dark Waters (película de 2003), una película dirigida por Phillip J. Roth.
 Dark Waters (película de 2019), una película dirigida por Todd Haynes.
 Dark Waters (Arrow), un episodio de la cuarta temporada de Arrow.
 Dark Waters (Once Upon a Time), un episodio de la sexta temporada de Once Upon a Time.

Libros 
 Dark Waters, un libro de Catherine MacPhail nominado para la Medalla Carnegie 2002.
 "Dark Waters", una exposición sobre el Támesis para el Festival de Arquitectura de Londres 2008.

Música 
 Dark Waters, una ópera de Ernst Krenek de 1950.
 "Dark Waters", una canción del álbum de 2001 In Search of Truth de la banda sueca Evergrey.
 "Dark Waters", una canción del álbum reeditado en 2005 More Music for Films.
 "Dark Waters", una canción del álbum debut de 1999 Reject the Sickness de la banda estadounidense God Forbid.

Videojuegos 
 "Dark Waters", un complemento popular para el juego de computadora Neverwinter Nights 2.
 Risen 2: Dark Waters, un videojuego de 2012.